

Біловодське — село, Жаксинський район, Акмолинська область

Біловодське — селище, Роменський район, Сумська область